La compagnie Acte6 a été créée au cours de la saison 1999/2000 par Julie Burnier, Maline Cresson, Marjorie de Larquier, Antoine Cholet, Xavier Couleau, Jonathan Frajenberg, Frédéric Jessua, Aurélien Osinski, Frédéric Ozier et Sébastien Rajon autour de la création de Peer Gynt d’Henrik Ibsen au Studio 34 à Paris dans une mise en scène de Sébastien Rajon.

Autres créations d'Acte6 
 2001 : Peer Gynt d'Henrik Ibsen, mise en scène Sébastien Rajon, L'espace la Comédia
 2002 : Vice(s), versa/The Changeling de Thomas Middleton et William Rowley, mise en scène Frédéric Ozier, Théâtre du Moulin Neuf
 2003 : Peer Gynt d'Henrik Ibsen, mise en scène Sébastien Rajon, Théâtre 13, participation de la troupe à la création de « Dom Juan » de Molière mise en scène Yves Burnier, Théâtre du Moulin Neuf 
 2005 : Le Balcon de Jean Genet, mise en scène Sébastien Rajon, Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet 
 2007 : Courtes lignes de Monsieur Courteline de Georges Courteline, mise en scène Sébastien Rajon, Théâtre du Beauvaisis 
 2008 : L’homme qui a vu le diable de Gaston Leroux, mise en scène Frédéric Ozier, Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet
 2009 : Créations de 3 pièces du répertoire du Grand Guignol  dans le cadre du festival Ca bute à Montmartre  à Beauvais, Montreuil et Paris.

Troupe de théâtre française